

Калитино — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Калитино — присілок, Міжріченський район, Вологодська область